Oil steht für:
 Oïl-Sprachen, eine Gruppe galloromanischer Sprachen, siehe Langues d’oïl
 OIL! Tankstellen

Die Abkürzung OIL steht für:
 Oil India Ltd, staatliches indisches Energieunternehmen
 Ontology Inference Layer, eine semantische Auszeichnungssprache, siehe DAML+OIL
 Office Infrastructures et Logistique Luxembourg, das Amt für Infrastruktur und Logistik der Europäischen Kommission in Luxemburg

Siehe auch:
 Oil City, verschiedene Orte in den USA und in Kanada
 Öl ()

OIL